Il doppio maschile del Dunlop World Challenge 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Andis Juška e Aleksandr Kudrjavcev erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Treat Conrad Huey e Purav Raja hanno battuto in finale Hiroki Kondo e Tasuku Iwami 6–1, 6–2.

Teste di serie

  Treat Conrad Huey /  Purav Raja (campioni)
  Rameez Junaid /  Juho Paukku (quarti di finale)

  Miguel Ángel López Jaén /  Pablo Santos (primo turno)
  John Paul Fruttero /  Nicholas Monroe (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dunlop World Challenge 2010